Les mots violaceus (masculin), violacea (féminin) et violaceum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « violet, violacé ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales de couleur violette. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : violaceus, violacea, violaceum.

Notes et références 

Épithète spécifique